Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1971 – 24. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZMot). Zwycięzcą rozgrywek ligowych w 1971 zostali żużlowcy klubu Polonii Bydgoszcz, wywalczając tym samym tytuł drużynowego mistrza Polski.

Charakterystyka rozgrywek 
Do rozgrywek ligowych przystąpiło 16 polskich klubów żużlowych, podzielonych na pierwszą i drugą Ligę, w których występowało po osiem zespołów. Tytułu drużynowego mistrza Polski bronił zespół ROW Rybnik, natomiast beniaminkiem w I Lidze była drużyna Unii Tarnów. Po czternastu kolejkach rozgrywek, w których każdy zespół w I i II Lidze rozgrywał mecz z pozostałymi zespołami danej Ligi, walcząc u siebie oraz na wyjeździe, pierwsze miejsce wywalczyła drużyna klubu Polonii Bydgoszcz, odnosząc 9 zwycięstw, raz remisując oraz ponosząc 4 porażki. Z pierwszej Ligi do drugiej spadł zespół Unii Tarnów, a na jego miejsce awansowała drużyna Zgrzeblarek Zielona Góra, która zwyciężyła w rozgrywkach II Ligi. Ponadto w wyniku baraży 7 drużyny I Ligi i 2 drużyny II Ligi – zespół Włókniarza Częstochowa również awansował do I Ligi. Warto dodać, że w XII rundzie rozgrywek I Ligi (29 sierpnia), w meczu Polonia Bydgoszcz – Sparta Wrocław, w 6 biegu wydarzył się tragiczny wypadek, w wyniku którego zginął Jerzy Bildziukiewicz, a mecz został przerwany.

Pierwsza Liga

Druga Liga

Baraże

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

1971
1971 w sporcie żużlowym
1971 w polskim sporcie